Лонга:
 Лонга (район) — район в Португалии;
 Лонга (музыка) — нота, длительностью в 4 целых ноты.

Персоналии 
 Лонга, Марианна (род. 1979) — итальянская лыжница, призёрка чемпионатов мира, победительница этапа Кубка мира.
  (род. 1994) — американский спортсмен, игрок в американский футбол.